Räddningscentral kan avse:

Räddningscentraler för sjö-, flyg- eller sjö- och flygräddning (Rescue Coordination Centre - RCC)
Sjöräddningscentral (Marine Rescue Coordination Centre - MRCC)
Flygräddningscentral (Aeronautic Rescue Coordination Centre - ARCC)
Sjö- och flygräddningscentral (Joint Rescue Coordination Centre - JRCC)
Räddningscentral inom kommunal räddningstjänst

Sjöräddning
Flygräddning
Räddningstjänst